Spencer kan avse:

 Spencer (efternamn) – ett engelskt efternamn och flera personer
 Spencer (datorspel)
 Spencer (film) – film från 2021 om Diana, prinsessa av Wales

Geografi

USA 

 Spencer, Indiana, countyhuvudort, Owen County, 
 Spencer, North Carolina, Rowan County, 
 Spencer, Oklahoma, ort, Oklahoma County, 
 Spencer, Tennessee, countyhuvudort, Van Buren County, 
 Spencer, West Virginia, countyhuvudort, Roane County, 
 Spencer, Iowa, countyhuvudort, Clay County, 
 Spencer, Massachusetts, Worcester County, 
 Spencer, Nebraska, Boyd County, 
 Spencer, New York, Tioga County, 
 Spencer, Ohio, Medina County, 
 Spencer, South Dakota, McCook County, 
 Spencer, Wisconsin, Marathon County,

Se även
 Spencer County, Indiana
 Spencer County, Kentucky

Robotskapade USAförgreningar